San Piero a Sieve – ex comune ora frazione di Scarperia e San Piero nella città metropolitana di Firenze
San Piero a Ponti – centro abitato diviso tra i comuni di Campi Bisenzio e Signa nella città metropolitana di Firenze
San Piero Patti – comune italiano nella città metropolitana di Messina
San Piero in Bagno – sede del comune di Bagno di Romagna in provincia di Forlì
San Piero in Campo – frazione di Campo nell'Elba in provincia di Livorno

Pagine correlate

 Piero (disambigua)
 Chiesa di San Piero
 San Pietro (disambigua)